Guðmundur Magnússon kan avse:

Guðmundur Magnússon (filolog)
Guðmundur Magnússon (författare)
Guðmundur Magnússon (läkare)